Imię i nazwisko Pentti Eskola nosili lub noszą m.in.:
 Pentti Eskola (1883-1964) – fiński geolog i petrograf
 Pentti Eskola (ur. 1938) – fiński lekkoatleta